Curepipe Sports Club é um clube de futebol da Maurícia. Seu último registro na primeira divisão nacional foi em 1935.

Clubes de futebol da Maurícia